Андре́й Са́льников:
 Сальников, Андрей Владимирович (род. 1982) — российский футболист.
 Сальников, Андрей Никитович (1915—1982) — ефрейтор, полный кавалер ордена Славы.